OFC Champions League 2020 var den 19:e säsongen av Oceaniens klubbmästerskap, som anordnades, Oceaniens främsta klubblagsfotbollsturnering som anordnas av OFC och den 14:e säsongen under sitt nuvarande namn (OFC Champions League). Turneringen avbröts på grund av coronavirusutbrottet.

Lag

Kvalificerade för kvalspel

Kvalificerade för gruppspel

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Efter ett förslag från den lokala arrangören i Tahiti, gick OFC med om att byta spelplats från Stade Pater Te Hono Nui, Pirae till Stade Municipal de Mahina, Mahina. På grund av kraftigt regn den första matchdagen, flyttades de två första matcherna tillbaka till Stade Pater Te Hono Nui då OFC ansåg att Stade Municipal de Mahina inte var i spelbart skick.

Kvalificering för VM

Eftersom turneringen avbröts utsåg OFC laget med bäst resultat som representant, gruppettor jämfördes med gruppettor, grupptvåor med grupptvåor och så vidare.

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser